Strużka peut désigner :

Topoymie
en Pologne
 Strużka, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Strużka, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Strużka, un village du powiat de Chojnice dans la voïvodie de Poméranie
 Strużka, un village du powiat de Człuchów dans la voïvodie de Poméranie